Gunnar Olsson (1901–1960) – szwedzki piłkarz
 Gunnar Olsson (1904–1983) – szwedzki aktor i reżyser
 Gunnar Olsson (1908–1974) – szwedzki piłkarz
 Gunnar Olsson (ur. 1960) – szwedzki kajakarz